Aibonito ist der Name von:
 Aibonito (Puerto Rico), eine Ortschaft in Puerto Rico
 Río de Aibonito, einem Fluss in Puerto Rico

Siehe auch:
 Brisas de Aibonito, eine Ortschaft in Puerto Rico
 Jardines de Aibonito, eine Ortschaft in Puerto Rico